Ра́смуссен () — данське прізвище.

Відомі носії:
 Алан Расмуссен (;  1983) — данський шахіст, гросмейстер (2009).
 Алекс Расмуссен (;  1984) — данський велогонщик, олімпійський медаліст (2008).
 Андерс Фог Расмуссен (;  1953) — данський політик, прем'єр-міністр Данії (2001—2009).
 Блер Расмуссен (;  1962) — американський баскетболіст, що грав на позиції центрового.
 Ерік Расмуссен (;  1977) — американський хокеїст.
 Йорген Расмуссен (  1937) — данський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Кнуд Расмуссен (; 1879—1933) — данський полярний дослідник і антрополог.
 Ларс Люкке Расмуссен (;  1964) — данський політик, прем'єр-міністр Данії (2001—2011).
 Мадс Расмуссен (;  1981) — данський веслувальник, олімпійський чемпіон (2012) та медаліст (2008).
 Матіас Расмуссен:
 Матіас Расмуссен (;  1997) — норвезький футболіст, півзахисник.
 Матіас Гебо Расмуссен (;  1995) — данський футболіст, півзахисник.
 Оле Бо Расмуссен (;  1952) — данський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Памела С. Расмуссен (;  1959) — американська орнітологиня, фахівець з азіатських видів птахів.
 Петер Расмуссен:
 Петер Расмуссен (;  1975) — данський футбольний арбітр, арбітр ФІФА з 2006.
 Петер Расмуссен (;  1967) — данський футболіст, нападник.
 Поуль Нюруп Расмуссен (;  1943) — данський політик, прем'єр-міністр Данії (1993-2001).
 Рі Расмуссен (;  1976) — данська фотомодель, актриса, режисер, сценарист, продюсер.
 Троельс Расмуссен (,  1961) — данський футболіст, що грав на позиції воротаря.
 Флемінг Расмуссен:
 Флемінг Расмуссен (;  1958) — данський музичний продюсер і звукорежисер, власник студії звукозапису «Sweet Silence Studios».
 Флемінг Расмуссен (; 1968) — колишній данський ломус.
 Ядвіга Расмуссен (; 1993) — данська веслувальниця, олімпійська медалістка (2016).
 Якоб Расмуссен (;  1997) — данський футболіст, захисник.

Інше 
 25062 Расмуссен (25062 Rasmussen) — астероїд головного поясу, відкритий 24 серпня 1998 року.
 «Кнуд Расмуссен» — тип патрульних кораблів ВМС Данії.

Данські прізвища